

Веселий Яр — село, Дніпропетровська область, Нікопольський район, Томаківська селищна громада

Веселий Яр — село, Приморський край, Ольгинський район